El término Justicialista puede ser:

 Partido Justicialista, el partido político del Movimiento Peronista.
 Automóvil Justicialista, el automóvil creado durante el primer gobierno Justicialista del presidente Juan Domingo Perón.